Шанхай Мастерс 2009 (, также известен как Roewe Shanghai Masters — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 7 по 13 сентября 2009 года в Shanghai Grand Stage в Шанхае, КНР. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Ляна Вэньбо со счётом 10:5.

Призовой фонд 

Победитель: £55 000
Финалист: £28 000
Полуфиналисты: £14 000
Четвертьфиналисты: £7 525
Last 16: £5 370
Last 32: £3 640
Last 48: £2 050
Last 64: £1 400

Высший брейк в квалификации: £500
Высший брейк в основном турнире: £2 000

Максимальный брейк в квалификации: £2 000
Максимальный брейк в основном турнире: £20 000

Общий призовой фонд: £300 000

Результаты

Уайлд-кард раунд 

Матчи проходили 7 сентября в Шанхае.

Основной турнир 

* Стивен Магуайр снялся с турнира по причине травмы (внутримышечное кровоизлияние)

Финал

Квалификация 

* Ли Хан и Мэй Сивэнь не участвовали в турнире из-за проблем с визой. 
** Матч Ляна Вэньбо по аналогичной причине игрался уже в Шанхае.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 138 Доминик Дэйл
 135 Джерард Грин
 129, 120 Джордан Браун
 127 Мартин Гоулд
 126 Марк Дэвис
 118, 113, 102 Сяо Годун
 115 Патрик Уоллес
 114, 101 Эндрю Хиггинсон
 113 Грэм Дотт
 112 Роберт Милкинс
 110, 103 Ли Спик
 108 Род Лоулер
 105 Бьёрн Ханевеер
 105 Мэттью Селт
 105 Джадд Трамп
 100 Тони Драго

Основной турнир 

 133, 123, 106 Шон Мёрфи
 132, 101 Дин Цзюньхуэй
 129 Кен Доэрти
 128, 104 Мэттью Селт
 122, 103 Рики Уолден
 120, 118 Мэттью Стивенс
 118, 102 Лян Вэньбо
 111 Райан Дэй
 110, 101 Тянь Пэнфэй
 109, 101, 101 Ронни О'Салливан
 102 Грэм Дотт
 101 Марк Уильямс
 101 Стюарт Бинэм

Примечания

Ссылки 
 Фотогалерея на World Snooker

Шанхай Мастерс (снукер)
2009 год в снукере